Marmolejo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Marmolejo, municipio de la provincia de Jaén (España);
 Cerro Marmolejo, Volcán en los Andes entre Chile y Argentina:

Personas
 Alonso de Góngora Marmolejo, cronista español;
 Cirilo Marmolejo, pionero del mariachi;
 Emigdio Marmolejo, general que participó en la Revolución mexicana;
 Francisco Marmolejo, educador internacional nacido en 1961;
 Fernando Marmolejo Camargo, orfebre nacido en Sevilla en 1915.